Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Gary Muller /  Mark Woodforde (quarti di finale)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eurocard Open 1994
ATP Tour 1994